Серин/треониновая протеинкиназа ATR  также известная как  атаксия-телеангиэктазия и Rad3-родственный белок  (ATR) или  FRAP-связанный белок 1  (FRP1) — фермент, кодируемый в организме человека геном  ATR . ATR принадлежит семейству фосфатидилинозитоловых 3-киназосвязанных киназных белков.

Функция 
ATR является серин/треонино-специфической протеинкиназой, которая отслеживает повреждения ДНК и в случае их обнаружения активирует остановку клеточного цикла в контрольной точке. ATR активируется в присутствии одноцепочечной ДНК, которая является промежуточным продуктом при  и при репарации повреждений ДНК с помощью гомологичной рекомбинации. Одноцепочечная ДНК появляется также при остановке вилки репликации. ATR работает вместе с белком, называемым ATRIP, который опознаёт одноцепочечную ДНК, покрытую репликативным белком А. После активации ATR фосфорилирует Chk1, инициируя каскад сигналов трансдукции, которые приводят к остановке клеточного цикла. Кроме этого, ATR может работать и при невозмущённой репликации ДНК.

ATR родственна другой киназе — ATM, которая активируется двунитевым разрывом ДНК или разрушением хроматина.

Клиническое значение 
Мутации в АТR являются причиной  (), редкого наследственного заболевания, которое сходно по своим проявлениям с другим синдромом — атаксией телеангиэктазией, являющуюся результатом мутаций в гене ATM.

Ингибиторы ATR/Chk1 могут усиливать эффект ДНК-сшивающих агентов, которые часто используются при химиотерапии онкологических заболеваний. Первые клинические испытания с использованием ингибиторов ATR были инициированы в 2014 году двумя фармацевтическим компаниями: AstraZeneca (для лечения хронического лимфолейкоза, пролимфоцитарной лейкемии или B-клеточной лимфомы) и Vertex Pharmaceuticals (для лечения солидных опухолей).

Взаимодействия 
ATR взаимодействует с:

 BRCA1,
 CHD4,
 HDAC2,
 MSH2,
 P53
 RAD17,
 RHEB.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

Гены
КФ 2.7.11